Sapolje () ist der Name russischer Orte:
 Sapolje (Kaliningrad) im Rajon Osjorsk in der Oblast Kaliningrad (Friedrichsfelde, Ksp. Darkehmen, Kreis Darkehmen (Angerapp)/Ostpreußen)
 Sapolje (Leningrad) im Rajon Luga in der Oblast Leningrad